Stati Uniti d'America
Jewett – villaggio della Contea di Cumberland, Illinois
Jewett – territorio non organizzato della Contea di Aitkin, Minnesota
Jewett – città della Contea di Greene, New York
Jewett – villaggio della Contea di Harrison, Ohio
Jewett – città della Contea di Leon, Texas